Тихомирова, Людми́ла:
 Тихомирова, Людмила Александровна (1929―2007) ― советская гимнастка, советская и российская тренер.
 Тихомирова, Людмила Васильевна (Савельева; 1933—2016) — советский востоковед-индолог.